

Patronyme 

 William Bulmer (1757-1830),  typographe, éditeur et imprimeur britannique
 Kenneth Bulmer (1921-2005), écrivain britannique de science-fiction

Toponymes 

 
 Bulmer, Paroisse civile dans le comté de l'Essex
 Bulmer, Paroisse civile dans le comté du Yorkshire du Nord

Bâtiment 
 Bulmer House,  maison historique associée à Elizabeth Bishop située en Nouvelle-Écosse.